Sporting Clube Petróleos do Bié é um clube de futebol de Angola. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2005.

Clubes de futebol de Angola
Cuíto